

Geografia 
 Gaber – villaggio bulgaro del distretto di Dobrič
 Gaber – villaggio bulgaro del distretto di Sofia
 Gaber – villaggio croato

Persone 
 Ernst Gaber – canottiere tedesco
 Giorgio Gaber – cantautore, commediografo, attore, cabarettista, chitarrista e regista teatrale italiano
 Islam Gaber – calciatore egiziano
 Lamis Gaber – politica egiziana
 Karam Gaber – lottatore egiziano
 Mohamed Gaber – calciatore egiziano
 Omar Gaber – calciatore egiziano

Varie 
 Gaber – album del cantautore italiano Giorgio Gaber 1984
 Gaber – nome proprio di persona maschile
 FK Gaber – squadra di calcio macedone